Le fret peut faire référence à :
 une cargaison ;
 le transport de marchandises ;
 Fret SNCF, une filiale de transport ferroviaire de marchandises de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; 
 le hameau du Fret sur la presqu’île de Crozon ;
 le transfert d'énergie entre molécules fluorescentes (FRET).